Владимир Шепитько:
 Шепитько, Владимир Фёдорович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Шепитько, Владимир Иванович — украинский учёный, медик, автор статей на медицинскую тематику.
 Примечания